Pager bezeichnet:

 Personenrufempfänger, ein Gerät zum Nachrichtenempfang insbesondere bei Einsatzorganisationen
 Pager (Fluss), ein Fluss in Ostafrika
 Desktop-Pager, ein grafisches Miniprogramm zur Verwaltung virtueller Desktops
 ein Programm zum seitenweise Betrachten von Textdateien oder Datenströmen (z. B. more (Kommandozeilenbefehl), less (Unix))

Pager oder Páger ist der Familienname folgender Personen:
 Antal Páger (1899–1986), ungarischer Schauspieler
 Harald Pager (1923–1985), österreichischer Grafiker und Erforscher prähistorischer Felszeichnungen im Süden Afrikas